Wario, le personnage de jeu vidéo ;
Wario, une série de jeux vidéo dont le personnage principal est Wario.